Biehle désigne :

Patronyme 
 , un politicien allemand.
 , un peintre américain.
 Jürgen Biehle, un journaliste allemand.

Toponyme 
 , un village du comté de Perry dans le Missouri aux États-Unis.